Les Grands Magasins (Grandi magazzini), film de Mario Camerini sorti en 1939
 Grandi magazzini, film de Castellano et Pipolo sorti en 1986